Геннадий Сорокин:
 Сорокин, Геннадий Дмитриевич (в монашестве Флавиан; 1882—1930-е) — епископ Русской православной церкви, епископ Венёвский, викарий Тульской епархии.
 Сорокин, Геннадий Михайлович (1910—1990) — советский член-корреспондент АН СССР.
 Сорокин, Геннадий Николаевич (род. 1950) — народный депутат РФ.